Brüschweiler ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Brüschweiler (* 1963), Schweizer Gitarrist, Komponist, Liedermacher, Kolumnist und Schriftsteller
 Carl Brüschweiler (1878–1956), Schweizer Statistiker
 Jura Brüschweiler (1927–2013), Schweizer Kunsthistoriker